Museo nazionale delle belle arti si può riferire a:

 Museo nazionale delle belle arti (Museo Nacional de Bellas Artes) di Buenos Aires, Argentina
 Museo nazionale delle belle arti (Museu Nacional de Belas Artes) di Rio de Janeiro, Brasile
 Museo nazionale delle belle arti (Museo Nacional de Bellas Artes) di Santiago del Cile, Cile
 Museo nazionale delle belle arti (Museo Nacional de Bellas Artes) de L'Avana, Cuba
 Museo nazionale delle belle arti (Pambansang Museo ng Sining) di Manila, Filippine
 Museo nazionale delle belle arti (Latvijas Nacionalais Mākslas Muzejs) di Riga, Lettonia
 Museo nazionale delle belle arti (Museo Nacional de Bellas Artes) di Asunción, Paraguay
 Museo nazionale delle belle arti (Nationalmuseum) di Stoccolma, Svezia